Codex Bezae,D,05; 5e-eeuws handschrift van de Evangeliën en Handelingen van de Apostelen in Grieks en Latijn
Codex Claromontanus,D,06; 6e-eeuws handschrift van de brieven van Paulus en de brief aan de Hebreeën in Grieks en Latijn.